Szibilla szász-lauenburgi hercegnő (Ratzeburg, 1675. január 21. – Ettlingen, 1733. július 10.) Pfalz-Sulzbachi Hedvig és Julizs Ferenc szász-lauenburgi herceg lánya. 1690 és 1707 között ő volt Baden-Baden őrgrófnéja.

Jegyzetek

Források 
 Otto Flake: Türkenlouis. Gemälde einer Zeit. 2. Auflage. Fischer, Frankfurt am Main 1988, 
 Saskia Esser: Leben und Werk der Markgräfin Franziska Sibylla Augusta. Ausstellungskatalog, Stadt Rastatt, Rastatt 1983, 
 Clemens Jöckle: Maria-Einsiedeln-Kapelle Rastatt. Schnell & Steiner, Regensburg 1999, 
 Hans-Georg Kaack: Markgräfin Sibylla Augusta. Die große badische Fürstin der. Barockzeit. Stadler, Konstanz 1983, 
 Anna Maria Renner: Sybilla Augusta. Markgräfin von Baden. Die Geschichte eines denkwürdigen Lebens. 4. Auflage. Müller, Karlsruhe 1981, 
 Gerlinde Vetter: Zwischen Glanz und Frömmigkeit. Der Hof der badischen Markgräfin Sibylla Augusta. Katz, Gernsbach 2006, 
 Rudolf Sillib: Schloß Favorite und die Eremitagen der Markgräfin Franziska Sibylla Augusta von Baden-Baden. Neujahrsblätter der Badischen Historischen Kommission, Neue Folge 17. Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1914.

1675-ben született személyek
1733-ban elhunyt személyek
Ratzeburgiak
Szászok
Aszkániai-ház
Zähringen-ház